Petri Liimatainen, född 20 juli 1969 i Hässelby i Sverige, är en svensk före detta professionell ishockeyspelare som är assisterande tränare i Malmö Redhawks. Han blev världsmästare med svenska landslaget vid VM 1992 i det dåvarande Tjeckoslovakien. Efter säsongen 2009/2010 avslutade Liimatainen sin karriär. Liitmatainen var mellan januari 2017 och december 2018 assisterande tränare för Örebro HK i SHL.

Bor i Falsterbo.

Meriter
 VM-guld 1992
 OS-femma 1992
 Junior 18 EM-guld 1987
 Junior 20 VM-silver 1989
 SM-guld 1994
 Tysk mästare 2002 Tyska Ligan 2001/2002

Klubbar
  AIK Ishockey 1987-1993 Elitserien
  Malmö Redhawks 1993-1995 Elitserien
  Krefeld Pinguine 1995-1999 DEL
  Bern 1999-2000 NLA
  Berlin Capitals 2000-2001 DEL
  Kölner Haie 2001-2002 DEL
  Malmö Redhawks 2002-2004 Elitserien
  Södertälje SK 2004-2006 Elitserien
  Lugano 2006-2007 NLA
  Basel 2006-2007 NLA
  Duisburg 2007-2008 DEL
  Linköpings HC 2008-2009 Elitserien
  EHC Linz 2008-2009 Österreichische Eishockey Liga
  Hvidovre Ligahockey 2009-2010 Superisligaen

Externa länkar

Födda 1969
Svenska ishockeyspelare
Spelare i Malmö Redhawks
Spelare i AIK Ishockey
Spelare i Södertälje SK
Spelare i Linköping HC
Tävlande vid olympiska vinterspelen 1992 från Sverige
Män
Levande personer
Världsmästare i ishockey
Svenska mästare i ishockey
Spelare i Krefeld Pinguine
Spelare i Berlin Capitals
Tränare i Örebro HK
Idrottare från Stockholm
Spelare i Hvidovre IK